Kristie Ahn e Nicole Gibbs erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis RBC Bank Women's Challenger 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Sharon Fichman e Marie-Ève Pelletier che hanno battuto in finale Beatrice Capra e Asia Muhammad 6–1, 6–3.

Teste di serie

  Sharon Fichman /  Marie-Ève Pelletier (campionesse)
  Julie Ditty /  Carly Gullickson (primo turno)

  Tímea Babos /  Melanie South (primo turno)
  Christina Fusano /  Alexa Glatch (semifinali)

Tabellone

Note 
 

RBC Bank Women's Challenger 2011